Kjell Andersson och liknande namn kan avse:
Kjell Andersson (dokumentärfilmare) (född 1949), svensk dokumentärfilmare
Kjell Andersson (musiker) (född 1937), svensk kapellmästare och pianist
Kjell Andersson (musikproducent) (född 1952), svensk musikproducent
Kjell Andersson (släktforskare) (född 1950), svensk journalist och genealog
Kjell Andersson (sportjournalist) (1949–2022), svensk sportjournalist och chef för SVT Sport
Kjell Ivan Anderson (1935–2017), svensk tecknare och illustratör